Rush County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Rush County (Indiana)
 Rush County (Kansas)